Гахокі́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Георгій Гахокідзе (1910—1984) — грузинський футболіст, футбольний агент.
 Михайло Гахокідзе (1909—1972) — Герой Радянського Союзу.

Грузинські прізвища